Albulina caeca är en fjärilsart som beskrevs av Courvoisier 1911. Albulina caeca ingår i släktet Albulina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
caeca